Zkratka OPS může mít některý z těchto významů: 
 o. p. s. nebo o.p.s., výjimečně OPS: obecně prospěšná společnost, forma právnických osob
 okresní podnik služeb, typ podniku v socialistickém Československu, sdružující zejména provozovny různých služeb, drobné opravny, řemeslnou výrobu atd.
 Odkaz pre starostu, slovenský projekt pro hlášení závad na veřejných prostranstvích
 Operations per seconds, údaj o výpočetní výkonnosti počítačů, v různých modifikacích, například FLOPS, MOPS, IOPS atd. 
 organický psychosyndrom, nověji prefrontální syndrom
 Open Patent Service, webová služba pro vyhledávání evropských patentů